

Patronyme 
 José Antonio Pérez Tapias (1955), homme politique espagnol.
 Roser Tapias (née en 1989), actrice espagnole.